Николай Петрович Маликов (1874, Киев — 20 апреля 1931, Рига) — русский актёр, кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Работал в театре с 1896 года. В феврале 1908 года был участником съезда кинорежиссёров. Работал в основном в театре Незлобина. В 1915 году был ассистентом на нескольких фильмах Гардина, положительно оценённых прессой. В 1916 году самостоятельно начинает снимать фильмы, которые, однако, не пользуются успехом, за исключением фильма «Магнолия». Фильмы Маликова 1917—1918 гг. не пользовались успехом, однако, по мнению Н. Иезуитова, в некоторых из них («Скерцо дьявола», «Улыбка медузы») были применены новаторские приёмы: «Чтобы создать большое впечатление глубины и воздуха, режиссёры поднимали аппарат выше обычной точки зрения человеческого глаза и тем самым как бы опрокидывали в кадр огромные плоскости пола гостиных и зал <…> этот приём вносил в фильм всякий раз неожиданный изобразительный эффект, придавая объёмность сцене и рельефность действующим персонажам».

Фильмы Маликова были в основном салонными мелодрамами (драмы из артистической/балетной/курортной/датской жизни, мистико-эротическая драма и прочие); некоторые исследователи отмечали, что фильмы режиссёра находились под влиянием французских мелодрам. Однако ряд фильмов был инсценировкой классики (Куприн, Толстой, Тургенев, Чехов, Пушкин) либо комедиями. В 1918 году поставил разоблачительную сектантскую драму «Белые голуби» — это единственный фильм Маликова, полностью сохранившийся до наших дней.

В эмиграции в Латвии. С 1921 года работал в Рижском театре русской драмы.

Умер в 1931 году в Риге. Похоронен на Покровском кладбище.

Фильмография 
 1915 — Гранатовый браслет (4 ч., 1500 м) (не сохранился)
 1915 — Много ли человеку земли нужно (3 ч., 900 м) (не сохранился)
 1915 — Накануне (5 ч., 1850 м) (сохранился не полностью: фрагменты)
 1916 — Жестокий век, жестокие сердца (4 ч.) (не сохранился)
 1916 — Магнолия (5 ч., 1400 м) (не сохранился)
 1916 — Молчите, проклятые струны (5 ч., 1500 м) (не сохранился)
 1916 — Печать проклятия (5 ч., 1500 м) (не сохранился)
 1916 — Человек без пуговиц (2 ч.) (не сохранился)
 1916 — Что наша жизнь?.. Игра… (6 ч., 1480 м) (не сохранился)
 1917 — Власть демона (5 ч.) (не сохранился)
 1917 — Иго любви (5 ч.) (не сохранился)
 1917 — Любовный шквал (4 ч.) (не сохранился)
 1917 — Плоды просвещения (5 ч., 1000 м) (не сохранился)
 1917 — Психея (1400 м) (не сохранился)
 1917 — Чёрный орёл (5 ч.) (не сохранился)
 1918 — Аферист или генерал от Куваки (6 ч., 1800 м.) (не сохранился)
 1918 — Белые голуби (6 ч., 2100 м)
 1918 — Вечная сказка жизни (метраж неизвестен) (не сохранился)
 1918 — Идущий на смерть (5 ч.) (не сохранился)
 1918 — Метель (6 ч.) (не сохранился)
 1918 — Неразгаданная женщина (не сохранился)
 1918 — Несчастная (не сохранился)
 1918 — Скерцо дьявола (5 ч.) (не сохранился)
 1918 — Улыбка медузы (5 ч.) (не сохранился)
 1918 — Хищник (5 ч.) (не сохранился)
 1919 — Сильным слава (3 ч., 700 м) (не сохранился)

Сноски

Примечания

Литература 
 
 
 
 Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. Том 2. Г — 3. — М.: «Пашков дом», 1999. — С. 342.

Режиссёры немого кино
Русские эмигранты первой волны в Латвии
Похороненные на Покровском кладбище (Рига)